Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 452 dans le monde.

 Route fédérale 452 en Allemagne
 RS-452 au Brésil
 Route nationale 452 en France
 Route régionale 452 en Slovénie